Aldo Gentilini (1911-1982), peintre et sculpteur italien ;
 Franco Gentilini (1909-1981), peintre italien ;
 Marc Gentilini (né en 1929), professeur de médecine français ;
 Mario Gentilini (1909-1988), italien responsable de 1949 à 1980 de la publication Topolino chez Mondadori ;
 Robert Gentilini, pilote de rallye français.